Elżbieta Rakuszanka (Habsburżanka), niem. Elisabeth von Habsburg (ur. w Wiedniu pod koniec 1436 lub początek 1437, zm. 30 sierpnia 1505 w Krakowie) – królowa polska i wielka księżna litewska, posiadaczka starostwa w Koninie (1461–1505) i w Pyzdrach (1461–1505).

Córka króla niemieckiego i węgierskiego Albrechta II Habsburga i Elżbiety Luksemburskiej, córki cesarza Zygmunta Luksemburskiego. Jej babką była Elżbieta pomorska, wnuczka Kazimierza III Wielkiego. Jej bratem był Władysław Pogrobowiec.

Życiorys 
25 lipca 1450 została zaręczona z Fryderykiem, synem księcia saskiego i elektora Rzeszy Niemieckiej Fryderyka II Łagodnego. Ostatecznie małżeństwo nie doszło do skutku. 10 lutego 1454 Elżbieta poślubiła w katedrze krakowskiej polskiego króla Kazimierza IV Jagiellończyka i została koronowana na królową. Małżeństwo pobłogosławił święty Jan Kapistran – założyciel klasztorów obserwanckich w Polsce, zwanych bernardynami.  Królowa Elżbieta wywierała znaczny wpływ na politykę męża. Jej pozycja wzrosła w 1457, po śmierci brata Władysława Pogrobowca, gdy stała się spadkobierczynią tronu Czech i Węgier. Jako dziedziczka tych królestw podjęła starania o osadzenie tam Jagiellonów w osobie swego najstarszego syna Władysława.

Zwana jest matką królów, gdyż czterech z jej synów zostało królami, a córki Elżbiety poprzez swoje małżeństwa zostały skoligacone z większością panujących wówczas dynastii europejskich. Została pochowana w katedrze krakowskiej w kaplicy Świętego Krzyża. W 1973 z inicjatywy arcybiskupa metropolity krakowskiego, kardynała Karola Wojtyły otwarto grób Elżbiety i przeprowadzono badania, które pozwoliły badaczom odtworzyć w przybliżeniu wygląd królowej. Ponowny pogrzeb Elżbiety Rakuszanki odbył się 17 października 1973.

Potomstwo 

Z małżeństwa Elżbiety i Kazimierza pochodziło trzynaścioro dzieci:
 Władysław II Jagiellończyk – król Czech i Węgier
 Jadwiga – żona Jerzego Bogatego księcia bawarskiego
 Kazimierz – patron Polski i Litwy, święty katolicki
 Jan I Olbracht – król Polski
 Aleksander Jagiellończyk – król Polski i wielki książę litewski
 Zofia Jagiellonka – żona Fryderyka, elektora brandenburskiego i matka wielkiego mistrza krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna
 Elżbieta – zmarła w dzieciństwie
 Zygmunt I Stary – król Polski i wielki książę litewski
 Fryderyk – biskup krakowski (później kardynał i arcybiskup gnieźnieński)
 Elżbieta – zmarła w dzieciństwie
 Anna Jagiellonka – żona księcia pomorskiego Bogusława X
 Barbara Jagiellonka – żona księcia saskiego Jerzego Brodatego
 Elżbieta – żona Fryderyka II, księcia legnickiego

Przodkowie

Zobacz też 
 Rakuszanka

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Biografie kanonu polskiej Wikipedii
Elżbieta Rakuszanka
Ludzie związani z Koninem (I Rzeczpospolita)
Ludzie związani z Pyzdrami (I Rzeczpospolita)
Polacy pochodzenia austriackiego
Elżbieta Rakuszanka
Pochowani w bazylice archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie
Starostowie miast I Rzeczypospolitej
Urodzeni w XV wieku
Władcy Polski koronowani w katedrze wawelskiej
Zmarli w 1505
Elżbieta Rakuszanka
Ludzie urodzeni w Wiedniu